Elegie (literair werk)
 Elegie (muziek)
 Élégie (Fauré)
 Elegie (Hanson)
 Élégie (Poulenc)
 Élégie (Stravinsky)
 Elegie (Vasks)